Kaduna (estado) - estado da Nigéria
Kaduna (cidade) - cidade da Nigéria
Rio Kaduna - rio do estado de Kaduna

Desambiguação